North Reef kan syfta på:

Geografi

Australien 

 North Reef Island (Capricorn Group), ö, 
 North Reef, rev i Flinders Reefs, Korallhavsöarna,

Kina 

 North Reef (atoll i Kina), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar